Андрей Нестрашил (; , Прага, Чехословакия) — чешский хоккеист, нападающий. Участник чемпионата мира 2018 года. Сейчас играет в чешской Экстралиге за «Оцеларжи Тршинец».

Карьера 
Андрей Нестрашил начал хоккейную карьеру в 2005 году, на протяжении трёх сезонов выступал за юниорские команды пражской «Славии». В 2008 году перебрался за океан, три года играл в главной юниорской хоккейной лиге Квебека. В 2011 году подписал контракт с клубом НХЛ «Детройт Ред Уингз». Сначала играл в АХЛ, в фарм-клубе «Детройта» «Гранд-Рапидс Гриффинс». В сезоне 2014/15 дебютировал в НХЛ за «Детройт». По ходу сезона был обменен в «Каролину Харрикейнз». После тяжелой травмы позвоночника в 2016 году, Нестрашил играл в НХЛ уже не столь результативно, как раньше. Летом 2017 года перешёл в нижнекамский «Нефтехимик». После двух сезонов в Нижнекамске решил вернуться в НХЛ, но так и не дождался предложений. Начал сезон в чешской Экстралиге за «Оцеларжи Тршинец», уже после двух матчей в Экстралиге вновь перебрался в Россию, подписав контракт с магнитогорским «Металлургом». В КХЛ Нестрашил играл до конца сезона 2020/21. Летом 2021 года подписал контракт с действующим чемпионом Чехии, клубом «Оцеларжи».

Достижения 

 Обладатель Кубка Колдера 2013

Статистика

Клубная карьера

Международная

Примечания

Ссылки 

 Профиль на официальном сайте НХЛ 
 Профиль на официальном сайте КХЛ 
 Профиль на сайте чешской хоккейной Федерации 
 Статистика на eliteprospects.com 

Хоккеисты Чехии
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Хоккейные нападающие
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Славия» Прага
Игроки «Викториавилл Тайгерз»
Игроки «Толидо Уоллай»
Игроки «Гранд-Рапидс Гриффинс»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Каролина Харрикейнз»
Игроки «Шарлотт Чекерз»
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Оцеларжи»
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Задрафтованные ХК «Детройт Ред Уингз»